James Henry Brett Jr. (25 de Julho de 1849 — 10 de Fevereiro de 1961), foi um supercentenário estadunidense, Decano da Humanidade de 25 de Junho de 1959 até a data de seu falecimento, aos 111 anos. Sucedeu-lhe no título o australiano James Hull, de 109 anos de idade.

Mortos em 1961
Decanos da Humanidade
Supercentenários dos Estados Unidos